În județul Satu Mare, alegerile locale din 2020 s-au desfășurat pe . Principalii candidați pentru primăria municipiului Satu Mare sunt Kereskényi Gábor (), Radu Panait (USR-PLUS) și Dorel Coica ()

La consiliul județean candidează Mircea Ciocan Maior din partea Alianței USR-PLUS, Adrian Cozma din partea PNL și Pataki Csaba din partea UDMR.

Rezultate pe municipii si orase

Municipiul Satu-Mare

Municipiul Carei

Orasul Negresti-Oas

Orasul Livada

Orasul Tasnad

Orasul Ardud

Rezultate consilliul judetean

Rezultate pe comune 

2020 în România
Alegeri în 2020
Alegeri locale în România
Județul Satu Mare